Le Chanteur est un album de Daniel Balavoine (1978).
 Le Chanteur est la chanson-titre issue de cet album.
 Le chanteur est le titre d'un film de Rémi Lange (2015).